Karadamirchi kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Karademirchi Vtoryye, ort, Bärdä, 
 Karademirchi Pervyye, ort, Bärdä, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar